Serpula subtorquata är en ringmaskart som beskrevs av Münster in Goldfuss 1831. Serpula subtorquata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
subtorquata